Fantasmas en las máquinas es el decimosexto episodio de la sexta temporada de Futurama , y originalmente fue presentada 30 de junio de 2011 en el canal Comedy Central. Se emitió en el tercer episodio de la temporada 6-B, decimosexto con el fin de emisión para la temporada 6 en general. El episodio fue escrito por Patric M. Verrone y dirigida por Ray Claffey. El actor estadounidense Dan Castellaneta estrella invitada en el episodio, la voz al Diablo Robot. En el episodio Bender , enojado con Fry para la valoración de la vida humana sobre la vida del robot, se quita la vida en una cabina de suicidio. Luego, él se convierte en un fantasma, y aprende del Diablo Robot que está en el limbo , y no puede salir. Compartir una mutua antipatía hacia Fry, el Diablo Robot Bender ofrece para volver a su viejo cuerpo a cambio de usar sus poderes fantasmales nuevos para asustar a Fry a la muerte. El episodio fue escrito por Patric M. Verrone y dirigida por Ray Claffey. Del 15 de mayo al 19 de mayo como parte de su "Cuenta regresiva para" Futurama caso, Comedia Ejecutivo central, toma de Comedy Central, noticias, materiales liberados Prevista para el episodio. "Ghost in the Machines", recibió mezcla de comentarios positivos de los críticos, que elogiaron los chistes del episodio, pero consideró que la resolución del episodio era predecible.

Sinopsis 

Durante un accidente en el Día de la ciudad desfile anual, Bender testigos Fry salvar a un ser humano, y no un robot, de ser aplastado hasta la muerte. Indignado de que Fry cree que una vida humana vale más que la de un robot, Bender va a la cercana caseta de suicidio . Sin embargo, la cabina de suicidio en cuestión resulta ser su exnovia Lynn, que asesina a Bender para volcar ella. Debido a la "asesinato", Bender se convierte en un fantasma atrapado en un bucle infinito en el robot de limbo , donde su software funciona sobre la red inalámbrica global . No se puede interactuar con nada ni comunicarse con nadie en la Tierra, Bender está molesto hasta que encuentra que el Diablo Robot lo puede oír y ver a él. El Diablo Robot declara su enojo con Fry por haber sido atrapado con las manos (en "Las Manos del Diablo son Juguetes Ociosos"), y hace un trato con Bender que va a devolverlo a su cuerpo si le asusta Fry a la muerte. Si Bender falla, será condenado al infierno robot para toda la eternidad. 
Aunque en un principio sin éxito, Bender descubre que puede poseer máquinas, y lo hace para atacar a Fry en el hogar y trabajar. Después de una infructuosa sesión de espiritismo con la gitana-Bot , Hermes llama en Reverendo Preacherbot para realizar un exorcismo . Preacherbot Fry da un "sacramental firewall "que rechaza el software malicioso dentro de un rango corto. Mientras duerme esa noche Fry, Bender posee el dispositivo y lo utiliza para asustar a Fry, lo que Fry de sufrir un ataque al corazón. Bender regresa al Infierno Robot para reclamar su cuerpo, pero el Diablo Robot le informa de que Fry ha sobrevivido. En el hospital, Bender se prepara para ofrecer una última amenaza que matar a Fry, pero se detiene cuando Fry lágrimas en los ojos revela que la muerte de Bender le enseñó el verdadero valor de la vida de un robot. Bender se toca y se niega a matarlo. Fry, aterrado de los bienes mecánicos, se desplaza al Amish natal, donde no se permite la maquinaria. Bender se une a Fry, cariñosamente le siguen en torno a como él se adapta a su nueva vida en el planeta natal de Amish, pero no es capaz de interactuar con su amigo. 
Cuando el equipo de visitar el planeta, el Diablo Robot encubierta llega e insiste en que debe matar a Fry Bender. Bender se niega, ahora creer que la vida humana y los robots son igualmente importantes. Los toros que tiran un buggy Amish son capaces de sentir la presencia de Bender y se asustó, provocando una gigantesca cúpula geodésica granero a caer suelta y tirada hacia un Fry ajeno. Sin medios de advertir a él, posee el cuerpo de Bender el Diablo Robot (la única máquina en el planeta) y empuja a Fry fuera del peligro. El cuerpo del Diablo Robot es aplastado por el granero, y ambos Bender y el Diablo Robot descienden al Infierno Robot como fantasmas. El Diablo Robot habita en un cuerpo de repuesto y Bender burlas de renunciar a su única oportunidad en la corporeidad. Bender permanece imperturbable, feliz de haber sacrificado su vida por Fry. A continuación, inmediatamente sube al cielo robot por su buena obra, pero irreverente robot posee a Dios en un intento por regresar a la Tierra. Robot Bender Dios expulsa a la Tierra, donde habita su cuerpo anterior, que se ha vuelto a montar. Bender y Fry feliz reconciliación hasta que Fry Bender acusa de perseguirme él.

Producción  

El episodio fue escrito por Patric M. Verrone y dirigida por Ray Claffey. Del 15 de mayo al 19 de mayo como parte de su "Cuenta regresiva para Futurama" evento, Comedia Ejecutivo central, la salida central de la comedia de noticias, dado a conocer diversos materiales de vista previa para el episodio, incluyendo un guion gráfico de Fry está dando la clave de la Nueva Ciudad de Nueva York, alambiques, y el concepto de arte de un flotador del desfile del Orgullo Earthican. 
El 15 de junio, creador de la serie , David X. Cohen reveló que Dan Castellaneta se repetirá su papel como el Diablo Robot . El 28 de junio, dos días antes del estreno del episodio, Comedy Central lanzó un clip de dos minutos que muestra la muerte de Bender.

Difusión y recepción 
 
"Ghost in the Machines", originalmente salió al aire 30 de junio de 2011 en el canal Comedy Central . En su emisión original estadounidense, "Ghost in the Machines" fue visto por unos 1.921 millones de hogares con una calificación de 0,91 en el grupo demográfico 18-49. El episodio se redujo dos décimas de un punto del episodio de la semana anterior " Benderama ".
"Ghost in the Machines", recibió mezcla de comentarios positivos de los críticos. Zack Handlen de The AV Club , escribió, "Este show se las arregla para ganar por el sentimentalismo tan a menudo que parece incapaz de hacerlo, y" Ghost "hizo las cosas un poco demasiado fácil." Él calificó el episodio de B +, llamándolo un "doble sólido", pero la sensación de que algunas partes del episodio fueron trasladados de inmediato y previsible. Sean Gandert de la Pega , escribió, "No es un clásico instantáneo, pero" Ghost in the Machine " entregado en lo que un episodio de Futurama promedio debe hacer ". Él le dio al episodio un 8.3/10, alabando gags del episodio de fondo y forma en que el episodio fue capaz de encajar en la continuidad. Matt Fowler, del IGN escribió: "'Ghost in the Machines", era sólido, pero básico ", y le dio al episodio un 8/10. Si bien se encontró con el episodio gracioso, también sentí que era más débil que los episodios de la semana anterior " Neutopía "y" Benderama ", y deseó que el episodio tuvo" un poco más que decir que 'Fry y Bender siempre seremos amigos, no importa lo que , 'porque ya sabía eso, ¿verdad? ".

Véase también 
 Anexo:Episodios de Futurama

Referencias 

Episodios de Futurama
Representaciones ficticias del Diablo